Die Italienische Fußballmeisterschaft 1922/23 war die 22. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1922/23 wurde der CFC Genua. Zunächst fand eine Aufteilung in Lega Nord (der Norden Italiens) und Lega Sud (der Süden des Landes) statt, es wurde für Lega Nord und Lega Sud jeweils ein Sieger ermittelt, die in einem nationalen Endspiel den italienischen Meister 1922/23 ausspielten.

Meisterschaft

Lega Nord

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Finalrunde 

|}

Damit war der CFC Genua als Sieger der Lega Nord für das nationale Finale um die italienische Meisterschaft 1922/23 qualifiziert.

Lega Sud

Latium 

|}

Marken 

AC Anconitana erreichte kampflos die Finalrunde der Lega Sud.

Kampanien 

|}

Apulien 

|}

Sizilien 

|}

Halbfinale

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 

|}

Damit komplettierte Lazio Rom als Sieger der Lega Sud das Endspiel um die nationale Meisterschaft 1922/23 und traf dort auf den CFC Genua.

Finale 

Das Hinspiel um die italienische Fußballmeisterschaft 1922/23 fand am 15. Juli 1923 in Genua statt, das Rückspiel am 22. Juli 1923 in Rom.

|}

Damit gewann der CFC Genua die italienische Fußballmeisterschaft 1922/23. Dies war der achte Meistertitel für den CFC.

Meistermannschaft 

 Giovanni De Prà
 Delfo Bellini
 Renzo De Vecchi
 Ottavio Barbieri
 Luigi Burlando
 Ettore Leale
 Ettore Neri
 Daniele Moruzzi
 Edoardo Catto
 Aristodemo Santamaria
 Augusto Bergamino
 Trainer: William Garbutt

Quellen 

 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1922/23